

Localidades

Sigoyer (Altos-Alpes)
Sigoyer (Alpes da Alta Provença)

Desambiguações de topônimos